

Cinema 
Time Out – cortometraggio del 2011
Time Out – film del 2015

Editoria 

Time Out – rivista pubblicata in vari paesi

Fumetti 

 Time Out (fumetto) – serie a fumetti di Horacio Altuna

Musica 
Time Out – album dei The Dave Brubeck Quartet del 1959
Time Out – album di Ludovico Einaudi del 1988
Time Out – album di Max Pezzali del 2007

Sport 

Time out – situazione che si verifica in alcuni sport e che vede la gara fermarsi per pochi secondi o minuti

Televisione 
Time Out – serie televisiva statunitense

Altro 
Time out – in informatica, un periodo di tempo predeterminato nel quale una data operazione deve essere terminata